

Населені пункти та їхні частини
 Зеленево — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зеленево — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Зеленево — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Зеленево — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Зеленево — частина села Бежин у гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зеленево — частина села Пянувка в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Зеленево — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки